Opatowiec – najmniejsze miasto w Polsce (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gmina Opatowiec)
 Opatowiec – gmina
 Opatowiec – gromada
 Opatowiec – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska